A 2022-es Betfred snooker-világbajnokságot április 16. és május 2. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban.

Díjazás 
A torna összdíjazása £2 395 000, ebből a győztes 500 000 fontot kap. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:
 Győztes: £500 000
 Döntős: £200 000
 Elődöntős: £100 000
 Negyeddöntős: £50 000
 Legjobb 16 közé jutásért: £30 000
 Legjobb 32 közé jutásért: £20 000
 Legjobb 48 közé jutásért: £15 000
 Legjobb 80 közé jutásért: £10 000
 Legjobb 112 közé jutásért: £5 000
 Legmagasabb break (a selejtezőt is beleértve): £15 000

40 000 font bónuszt ér a maximum break a Crucible-ben, vagy 10 000 fontot a selejtezőben. Ezek a bónuszok a legmagasabb break-ért járó péndíjazáson kívül is járnak.

Ágrajz

Jegyzetek

Források 

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok